Ruohikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruohikkosaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Ruohikkosaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar